Evening Times steht für:

 Evening Times (Marion, Arkansas), US-amerikanische Tageszeitung aus Marion, Arkansas
 Evening Times, ehemaliger Name der schottischen Tageszeitung Glasgow Times
 Evening Times, ehemaliger Name der US-amerikanischen Tageszeitung The Times Telegram